Francisco Tomás i Valiente, (València, 8 de desembre de 1932 - Madrid, 14 de febrer de 1996). Jurista, historiador i escriptor valencià.
 Francisco Tomás i Vert, (València, 1943). Catedràtic de Química Física i rector de la Universitat de València (2002-2010).